Айвазовское — название населённых пунктов в России.
 Айвазовское — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Айвазовское — село в Кировском районе Крыма.
 Айвазовское — упразднённый посёлок в городском округе Алушта
 Айвазовское — название села Алхан-Юрт Грозненского района Чечни с 1944 по 1957 год.

См. также 
 Айвазовская